Козацький Дмитро Олександрович — український фотограф, військовослужбовець, старший солдат, боєць полку «Азов» Національної гвардії України.